Увс:

 Увс — аймак на северо-западе Монголии.
 Увс — углеводородное озеро Титана (спутника Сатурна).